Део́ль () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр (кантон Восточный Шатору).

Муниципалитет расположен на расстоянии около 230 км на юг от Парижа, 120 км на юг от Орлеана, 3 км на северо-восток от Шатору.

Население 

Население — 8 734 человека (2007).

Достопримечательности 

 Аббатство Деоль (фр., ), основано в X веке
 Церковь Сен-Этьен (фр., ), X и XVI веков
 Концертный зал «Тармак» ()

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini